Pierre Trouillard, sieur de Montferré, au Mans ;
 Pierre Trouillard, calviniste, né à Sedan vers 1620 ; mort à Sedan en 1677 ;
 Pierre Trouillard, calviniste, né en 1646 ; mort le .